Leninia es un género extinto de ictiosaurio oftalmosaurino basal que vivió a fines del Cretácico Inferior (Aptiense inferior) en el occidente de Rusia. Leninia fue nombrado originalmente por Valentin Fischer, Maxim S. Arkhangelsky, Gleb N. Uspensky, Ilya M. Stenshin y Pascal Godefroit en 2013 y la especie tipo es Leninia stellans. Se han encontrado los restos fósiles de un cráneo articulado parcial, YKM 65931, el holotipo. El fósil fue descubierto al sureste de la aldea Kriuschi en la orilla derecha del Volga. Se encontró en un concreción de calizas que estaban libres del manto rocoso, pero probablemente proviene de una capa de roca local en particular que puede asignarse por su fauna de amonites al Albiense inferior.

El nombre Leninia se refiere al complejo escolar Lenin en Ulyanovsk (a su vez lugar de nacimiento de Vladimir Lenin), en donde se encuentra el museo que alberga el fósil. La segunda parte del nombre de la especie, stellans, se refiere a la sutura entre el hueso frontal y parietal, que aparece en forma de estrella en Leninia.

Filogenia 
Cladograma basado en el análisis de Fischer y colaboradores de 2014:

Referencias 

Ictiosaurios de Europa
Ictiosaurios del Cretácico Inferior
Lenin